Le patronyme néerlandais Vermeer provient d'un endroit où se trouve une étendue d'eau stagnante (nl:meer : lac). Il peut aussi provenir du nom .

Le ver- est une contraction de van et der.

Le mot meer peut être décliné au pluriel : meren.

Il peut aussi prendre l'ancien suffixe locatif -t.

voir aussi la variante  et ses dérivés.

Patronyme 
 Henri Meert (1920-2006), footballeur belge.

Odonyme 
 La rue Charles Meert est une rue bruxelloise de la commune de Schaerbeek.

Entreprise 
 La maison Méert est une maison qui abrite une célèbre confiserie lilloise.
Patronyme néerlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand
Patronyme allemand